В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Страшенского района входит 39 населённых пунктов, в том числе:
 2 города — Страшены (), Быковец ();
 2 населенных пункта в составе города — Фэгурень (), Рассвет ();
 16 сёл, не входящих в состав коммун;
 19 сёл, входящих в состав 9 коммун.

Примечания 

Страшенский район
Страшенский район